Colby Cohen (né le  à Villanova, dans l'état de la Pennsylvanie aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2004, il commence sa carrière avec les Stars de Syracuse dans l'OPJHL. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2007 dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en , en . Il passe professionnel avec les Monsters du lac Érié dans la Ligue américaine de hockey en 2009.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Stars de Syracuse || OPJHL ||49 ||7 ||21 ||28 ||124 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2005-2006 || États-Unis || NAHL ||37 ||5 ||9 ||14 ||33 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || États-Unis || NAHL ||4 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Stars de Lincoln || USHL ||53 ||13 ||41 ||60 ||110 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|2007-2008 || Terriers de Boston || NCAA ||39 ||3 ||13 ||16 ||34 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Terriers de Boston || NCAA ||43 ||8 ||24 ||32 ||65 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2009-2010 || Terriers de Boston || NCAA ||36 ||14 ||16 ||30 ||82 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Monsters du lac Érié || LAH ||3 ||0 ||1 ||1 ||9 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH ||14 ||1 ||0 ||1 ||12 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Bruins de Providence || LAH || 46|| 1|| 11|| 12|| 46|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH ||3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2011-2012 || Bruins de Providence || LAH || 58|| 4|| 11|| 15|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Stingrays de la Caroline du Sud || ECHL || 2|| 0|| 3|| 3|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Bruins de Providence || LAH || 43|| 0|| 14|| 14|| 48|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Ässät || Liiga || 5|| 0|| 1|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Rampage de San Antonio || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Nottingham Panthers || CHL || 4|| 0|| 2|| 2|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Royals de Reading || ECHL || 6|| 0|| 0|| 0|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015|| HC Banská Bystrica || Extraliga slovaque || 10|| 0|| 9|| 9|| 22|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Nottingham Panthers || EIHL || 14|| 2||3 || 6||8 ||-|| -|| -|| -|| -

| 3 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en avril 1989
Naissance dans le comté de Delaware (Pennsylvanie)
Joueur américain de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Terriers de Boston
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur des Stingrays de la Caroline du Sud
Joueur de l'Ässät Pori
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur des Royals de Reading
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur du HC '05 Banská Bystrica